Mark Schultz (ur. 1955) – amerykański ilustrator komiksowy i autor scenariuszy
 Mark Schultz (ur. 1960) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym, złoty medalista olimpijski, mistrz świata
 Mark Schultz (ur. 1970) – amerykański piosenkarz związany z muzyką chrześcijańską

Zobacz też